Kanton Argenteuil-Nord 
Kanton Argenteuil-Est 
Kanton Argenteuil-Ouest